Raza verde poate semnifica:
 Raza verde,  roman de Jules Verne din 1882;
  Raza verde (instalație suprarealistă), în franceză: Le Rayon vert, creată de Marcel Duchamp, în 1947; 
 Raza verde, film de Éric Rohmer din 1986;
 Raza verde (bandă desenată, 1987 și 2009), album de Frédéric Boilet;
 Rază verde, fenomen optic atmosferic.